Lucio Junio Silano puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Junio Silano.— Cónsul suffectus en el año 26.
 Lucio Junio Silano (pretor 24 a. C.).— Pretor en el año 24 a. C.
 Lucio Junio Silano (pretor 48).— Prometido de Octavia, hija de Claudio.
 Lucio Junio Silano Torcuato.— Hijo de Marco Junio Silano, cónsul del año 46.